Registr nebo také rejstřík (z lat. registrum od regeró = zanést, zapsat, a regestum = seznam) je seznam či katalog, který se snaží o úplnost. Může mít různé významy:

 veřejný seznam právně důležitých skutečností, kde by měly být zachyceny všechny případy, například:
 Registr obyvatel
 Registr silničních vozidel
 Registr odcizených vozidel
 Centrální registr úvěrů ČNB
 rejstřík trestů
 obchodní rejstřík
 letecký rejstřík
 insolvenční rejstřík
 integrovaný registr znečišťování
 registr dlužníků
 registr úpadců
 registr léčiv – seznam léčivých přípravků

 v informační vědě
 rejstřík (organizace informací)

 v umění
 v odborné knize: seznam jmen nebo pojmů s odkazy na stránky (index)
 u varhan: sada píšťal se stejnou barvou zvuku

v elektronice a IT
 hardwarový registr v elektronice
 registr procesoru v informačních technologiích
 registr Windows (Windows Registry) v softwaru
 jmenný prostor na Wikipedii

Související články 
 matrika
 katalog
 kartotéka

Externí odkazy